Borupgård har flere betydninger:
 Borupgård Trinbræt - et trinbræt syd for Borup, Gørløse Sogn, Hillerød Kommune
 Borupgård (Sthens Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Sthens Sogn, Helsingør Kommune, i dag Comwell Borupgaard
 Borupgaard Gymnasium - beliggende i Ballerup Kommune
 Store Borupgård - der gennem tiderne dannet af landsbyen Borup

 Se også
 Borupgårdcentret - Snekkersten

 Veje
 Borupgårdsvej - Snekkersten
 Borupgårdsvej - Silkeborg

 Gårde
 Borupgård - Anden større gård/Proprietærgård, Løkken
 Borupgård - Gård, Skævinge
 Borupgård - Gård, Lejre
 Borupgård - Gård, Næstved
 Borupgård - Gård, Ørbæk
 Borupgård - Gård, Brande
 Borupgård - Gård, Herning
 Borupgård - Gård, Grenaa
 Borupgård - Gård, Hornslet
 Borupgård - Gård, Silkeborg